Емилиан (Aemilianus) е името на:

 Емилиан († 253), римски император
 Емилиан (консул 276 г.), римски сенатор
 Емилиан от Когола († 574), свещеник и еремит от Навара
 Аселий Емилиан († 193), римски сенатор и управител на провинция Азия
 Фулвий Емилиан, римски консул 244
 Луций Фулвий Гавий Нумизий Емилиан, римски консул 249
 Мусий Емилиан († 262), римски узурпатор, антиимператор
 Квинт Фабий Максим Емилиан (186 пр.н.е.–130 пр.н.е.), римски консул и военачалник
 Сципион Емилиан Африкански (185 пр.н.е.–129 пр.н.е.), римски военачалник и политик, разрушава Картаген
 Секст Атий Субуран Емилиан, преториански префект и консул при Траян
 Емилиан (консул 214 г.), суфектконсул 214
 Емилиан (консул 259 г.), консул 259
 Свети Емилиан, 5 век
 Емилиан Италийски (?), римски светец

Вижте също 
 Емилия